

lokalizacje

Francja 
 Nagel-Séez-Mesnil – gmina

Niemcy 
 Nagel – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Wunsiedel im Fichtelgebirge

Osoby 
 Ernest Nagel – filozof amerykański, przedstawiciel logicznego pozytywizmu
 Jan Pawoł Nagel – serbołużycki kompozytor
 Thomas Nagel – filozof amerykański

Inne 
 Nagel – producent aparatów fotograficznych
 Nagel – ród

Zobacz też 
 Nagell
 Nagl